Alpine (automóveis) — montadora francesa
 Alpine Electronics — fabricante de dispositivos de áudio e navegação para automóveis
 Alpine F1 Team — equipe e construtor de Fórmula 1
 Alpine Linux — distribuição do sistema operacional Linux

Topônimos

Estados Unidos 
Alpine (Califórnia)
Alpine (condado de DeKalb)
Alpine (Nova Jérsei)
Alpine (Texas)
Alpine (condado de Talladega)
Alpine (Utah)
Alpine (Wyoming)
Alpine Northeast
Alpine Northwest
Alpine Village (Califórnia)

Desambiguações de topônimos